Сан-Марино принимала участие в летних Олимпийских играх 2012 года, которые проходили в Лондоне (Великобритания) с 27 июля по 12 августа, где её представляли 4 спортсмена в четырёх видах спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр флаг Сан-Марино несла стрелок из гладкоствольного ружья Алессандра Перилли.

На летних Олимпийских играх 2012 Сан-Марино вновь не сумела завоевать свою первую олимпийскую медаль. Однако, она была очень близка к завоеванию олимпийской медали. Знаменосец Алессандра Перилли в дисциплине трап заняла четвёртое место, уступив двум спортсменкам лишь в «перестрелке». При этом Перилли стала единственной кто квалифицировался на Игры: остальные выступали на Олимпиаде по специальным приглашениям.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Женщины
Беговые виды

Плавание 

Женщины

Стрельба 

Женщины

Стрельба из лука 

Мужчины

Примечания

Ссылки 

 
 

Сан-Марино
2012 год в Сан-Марино